Metar, osnovna SI jedinica za duljinu
 Metar (alat), alat koji služi za mjerenje
 METAR, kratica koja se koristi u meteorologiji

es:Metro (desambiguación)